Talberg bezeichnet

 Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe absteigend):
 Talberg (Thüringer Schiefergebirge), 602 m, bei Wittgendorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
 Talberg (Schwäbische Alb), 588 m, bei Ederheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Talberg (Falkensteiner Vorwald), 541 m, bei Leimbühl, Gemeinde Haselbach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Talberg (Weimar), eine Erhebung in Weimar

Talberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ruben Talberg (* 1964), deutsch-israelischer Maler und Bildhauer

Siehe auch: 
Thalberg, Dalberg, Dahlberg
Bergenthal